Wings (alliantie), een alliantie van luchtvaartmaatschappijen
 Wings (band), een Britse band
 Wings (televisieserie), een Amerikaanse sitcom
 Wings (Britse serie), een Britse televisieserie uit 1977 en 1978
 Wings (film), een Amerikaanse film uit 1927
 Wings (computerspel), een computerspel uit 1990
 Wings 3D, een open source computerprogramma
 Wings (BTS), een album van de Zuid-Koreaanse groep BTS (Bangtan Boys)
 SV Wings, een voormalige handbalvereniging uit Den Haag
 Wings (boek), debuutroman van de schrijfster Aprilynne Pike
 Wings (Birdy), lied uit 2013 van Birdy
 Wings (Das Pop), lied van de Belgische groep Das Pop
 Wings (Macklemore & Ryan Lewis), een single uit 2012 van Macklemore & Ryan Lewis

Zie ook 
Wing (doorverwijspagina)